Тетраспанины — семейство мембранных белков, обнаруженное у животных у животных, растений и некоторых многоклеточных грибов.

Структура и функции 
Тетраспанины содержат 4 трансмембранных фрагмента (отсюда название), внутриклеточные C- и N-концевые аминокислоты и две внеклеточные петли. Белки имеют компактную палочкообразную структуру, масса от 25 до 55 кДа в зависимости от уровня N-гликозилирования. Как правило, внутриклеточные участки тетраспанинов пальмитоилированы, что обеспечивает их взаимодействие друг с другом и формирование т.н. тетраспаниновых микродоменов, или «тетраспаниновую сеть». Большой внеклеточный домен тетраспанинов содержит консервативный мотив CCG (-глицил-глицил-цистеил-), а также от 2 до 6 дополнительных цистеинов, которые образуют дисульфидные связи и стабилизируют грибо-образную структуру тетраспанина, состоящую из 5 α-спиралей. Тетраспаниновые микродомены содержат также такие липиды, как ганглиозиды и холестерин, и являются мембранными структурами, подобными липидным рафтам.

Тетраспанины обладают высоким консерватизмом между видами.

У млекопитающих обнаруженно 34 тетраспанина, из которых 33 имеется у человека. Тетраспанины играют физиологически важную роль в клеточной адгезии, клеточной подвижности, активации и пролиферации. Кроме этого, они вносят значительный вклад в такие патологические процессы, как метастазирование опухоли и развитие вирусной инфекции.

Тетраспанины человека

См.также 
 Кластер дифференцировки

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Tetraspanin, EC2 domain (IPR008952) 

Мембранные белки